«I Knew You Were Waiting (For Me)» — песня британского певца Джорджа Майкла, бывшего участника поп-дуэта Wham!, выпущенная в 1987 году рекорд-компанией Arista совместно с американской певицей Аретой Франклин. Сингл стал 2-м хитом № 1 в Billboard Hot 100 в сольной карьере Джорджа Майкла (4-м с учётом достижений в составе Wham!). Премия Грэмми в категории Лучшее R&B-выступление дуэта или группы с вокалом.

История 
«I Knew You Were Waiting (For Me)» стал 3-м подряд для Майкла сольным хитом на позиции № 1 в Великобритании, после «Careless Whisper» (1984, также с альбома Make It Big) и «A Different Corner» (1986) и 5-м с учётом группы Wham! (Wake Me Up Before You Go-Go, 1984 и Freedom, 1984). В США он стал для певца 2-м сольным чарттоппером певца после «Careless Whisper» (или 4-м с учётом группы Wham!: Wake Me Up Before You Go-Go, 1984 и Everything She Wants, 1985).

Чарты и сертификации

Хит-парады

Сертификация

Список композиций 
7"
 "I Knew You Were Waiting (For Me)" – 3:52
 "I Knew You Were Waiting (For Me)" (Instrumental) – 4:00

US 12" maxi-single
 "I Knew You Were Waiting (For Me)" (Edited remix) – 5:29
 "I Knew You Were Waiting (For Me)" (Percappela) – 5:14
 "I Knew You Were Waiting (For Me)" (Album version) – 4:01
 "I Knew You Were Waiting (For Me)" (Extended remix) – 7:30
Remixed by Steve Thompson и Michael Barbiero

Официальные ремиксы и версии 
 The Shadows сделали инструментальную версию в 1987 году на альбоме Simply Shadows.
 Живая версия в исполнении Bucks Fizz на их альбоме Live at the Fairfield Hall, Croydon в 1991 году.
 Hear'Say в 2001 году на стороне B их сингла «Everybody».
 Michael McDonald записал в 2008 году свою версию на альбоме Soul Speak.
 «Welcome Back», на британском TV для промокоммпании T-Mobile 29 октября 2010.
 Дуэт Joshua Ledet Jessica Sanchez на конкурсе 11-го сезона American Idol в 8-ю неделю American Idols LIVE! Tour 2012.
 Дуэт CJ Harris и Malaya Watson на конкурсе 13-го сезона American Idol в 8-ю неделю.
 Crystal Lewis и Michael English сделали кавер для британского проекта 2012 года, Some People Change.

Примечания

Ссылки 
 George Michael — official website 

Песни Джорджа Майкла
Песни Ареты Франклин
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни современного ритм-н-блюза
Синглы Arista Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни-дуэты